Caffa es un nombre propio, en algunos casos corresponde a un apellido de origen italiano, así puede referirse a:

Personas 
 Caffa ortografía alternativa de Melchiorre Caffà o Melchiorre Cafà, escultor maltés del siglo XVII;
 Germán Caffa:  (*1980) futbolista argentino;
 Juan Pablo Caffa: (*1984) futbolista argentino.

Topónimos 
 Caffa, nombre medieval de la actual ciudad de Feodosia en Crimea.
 Caffa, nombre histórico de una región del centro de Etiopía, de allí proviene el café.

Otros 
 Caffa, un género de terciopelo.

Véase también 
Kaffa